Alexandre Pasche désigne les personnalités suivantes : 
 Alexandre Pasche (né en 1960), écrivain français ;
 Alexandre Pasche (né en 1991), footballeur suisse.